13. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 16–17 stycznia 1988 roku na lodowisku w Kongsbergu, w Norwegii. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Do biegu na 5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Piąte złoto w karierze, a czwarte z rzędu, wywalczyła reprezentantka NRD Andrea Ehrig-Mitscherlich.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek z 12 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1988 w sportach zimowych
1988 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii